

Persone 
Andrea Gallerani, religioso italiano, fondatore della congregazione dei frati della misericordia, originario di Siena.
Cecilia Gallerani, nobildonna milanese di origine senese celebre per aver posato per Leonardo da Vinci per La dama con l'ermellino. 
Ciampolo Gallerani, mercante e banchiere italiano, originario di Siena.

Altro
Palazzo Venturi Gallerani, edificio storico di Siena.